Шеке́ринцы () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины. Население составляет 694 человека. Орган местного самоуправления — Шекеринецкий сельский совет.

Ссылки 
 Шекеринцы на сайте Верховной рады Украины 
 Погода в селе Шекеринцы

Населённые пункты Изяславского района